Mistrzostwa Europy w Zapasach 2017 odbyły się pomiędzy 2–7 maja 2017 roku w Nowym Sadzie w Serbii.

Medaliści

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny 

 Zdobywca srebrnego medalu w kategorii 97 kg, Anzor Bołtukajew z Rosji został zdyskwalifikowany i pozbawiony medalu z powodu dopingu.

Kobiety

Styl wolny

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 Program zawodów
 Mistrzostwa Europy 2017
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej
 Oficjalne wyniki

Mistrzostwa Europy w zapasach
2017 w zapasach
2017 w Serbii
Sport w Nowym Sadzie